La Región Zitácuaro o Región Oriente es una de las 7 regiones en que se divide el estado de Michoacán, para la planeación de las acciones, promover el desarrollo y satisfacer las necesidades de la población. Se localiza al oriente del estado.

Municipios de la Región 
La Región Zitácuaro está conformada por los municipios de:
 Zitácuaro
 Hidalgo
 Epitacio Huerta
 Contepec
 Maravatío
 Tlalpujahua
 Senguio
 Irimbo
 Angangueo
 Aporo
 Ocampo
 Tuxpan
 Juárez
 Jungapeo
 Susupuato
 Tuzantla

Referencias

Geografía del estado de Michoacán